Osoby o tym nazwisku:
 Julius Randle – amerykański koszykarz
 Ryan Randle – amerykański koszykarz 
 Vicki Randle – amerykańska muzyk i multiinstrumentalistka